Miejscowości w USA:
 Knife River – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Knife River (ang. Knife River Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail